Karimama peut désigner :
 Karimama, la commune du Bénin
 Karimama, la commune rurale du Burkina Faso

Homonymie de localités